Human Tetris (band) - Russische band
 Human Tetris (ep) - ep van bovenstaande band